A Liga Celta de Rugby de 2010-11 ou Magners League foi a X edição  do torneio europeo do rugby da Celtic League, a liga de rugby que envolve equipos dos países célticos Irlanda, Escócia e País de Gales, com a inclusão desta temporada da equipos da Itália.

O vencedor foi o time irlandês Munster, da cidade de Limerick, que ganhou o 3º título.

Equipes

1a fase

Classificação 

Legenda: PT=Pontos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas 4+=Bônus ofensivo 7-=Bônus defensivo PP=Pontos a favor PC=Pontos contra SP=Saldo de Pontos

Semifinais

Final

Campeão

Ver também 
 Liga Celta de Rugby